Kabinett Paasio steht für folgende Regierungen Finnlands:
 Kabinett Paasio I (1966 bis 1968)
 Kabinett Paasio II (1972)